3604 Берхуійсен (3604 Berkhuijsen) — астероїд головного поясу, відкритий 17 жовтня 1960 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,374.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (3601-3700)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1960
Головний пояс астероїдів